Sheep's Clothing – cortometraggio del 1914 diretto da Charles M. Seay
Sheep's Clothing – film TV del 1960 diretto da David Goddard
Sheep's Clothing – cortometraggio del 2014 diretto da Samuel Deangelis e Michael Nittolo